Cystogloea är ett släkte av svampar. Cystogloea ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cystogloea